Praxmarer ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Praxmarer (1944–2021), eine ehemalige österreichische Politikerin
 Sandra Praxmarer-Carus, deutsche Ökonomin
 Vinzenz Praxmarer (* 1979), österreichischer Dirigent